Karsenti ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Karsenti (* 1948), französischer Biologe
 Nathalie Karsenti (* 1971), französische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sabine Karsenti, kanadische Schauspielerin
 Valérie Karsenti (* 1968), französische Schauspielerin